Charles Owens (golfer) (* 1930), Amerikaans golfspeler
 Charles Owens (saxofonist, 1939), Amerikaans saxofonist
 Charles Owens (saxofonist, 1972), Amerikaans saxofonist
 Charles Owens bekend als Charlie Owens (* 1950), Amerikaans tennisspeler